The Good Humor Man (1950), een film van Lloyd Bacon
The Good Humor Man (2005), een film van Tenney Fairchild